Das Milan Indoor 2002 war ein Tennisturnier, welches vom 28. Januar bis 3. Februar 2002 in Mailand stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde in der Halle auf Teppichbelag ausgetragen. Das zur International Series zugehörige Turnier fand ohne weitere Turniere direkt im Anschluss an die Australian Open 2002 statt.

Titelverteidiger im Einzel war der Schweizer Roger Federer, der in diesem Jahr an Position 2 gesetzt war und erneut das Finale erreichen konnte. Dort unterlag er dieses Mal dem ungesetzten Italiener Davide Sanguinetti, der unter anderem den Setzlistenersten Juan Carlos Ferrero besiegt hatte. Er gewann damit den ersten Titel seiner Karriere.
Die Vorjahressieger im Doppel, Paul Haarhuis und Sjeng Schalken, waren dieses Jahr Erste der Setzliste. Sie schieden im Halbfinale gegen Julien Boutter und Maks Mirny aus, die wiederum im Finale der Paarung Karsten Braasch und Andrei Olchowski  unterlagen. In dieser Konstellation war es der erste gemeinsame Titel der Turniersieger. Insgesamt gewann Braasch seinen 4. und Olchowski seinen 19. Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 356.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 381.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Mailand